Венесија се може односити на:
 Венесија (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Венесија (Анхел Албино Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венесија (Чикомусело), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венесија (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венесија (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венесија (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венесија (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Венесија (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Венесија, Пропиједад Привада (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Венесија (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Венесија (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Венесија (Густаво Дијаз Ордаз), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Венесија (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Венесија (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Венесија (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику

Види још
 Венеција (вишезначна одредница)